Hannitz ist der Familienname folgender Personen:
 August Hannitz (1808–1883), deutscher Arzt, Bürgermeister und Abgeordneter
 Friedrich Jacob Hannitz (1768–1857), Bürgermeister und Mitglied des pfälzischen Landrats
 Johann Wilhelm Hannitz (1713–1792), Fälscher pfälzischer Weistümer